Sándor Szalay (físico)
 Sándor Szalay (patinador)